Осада Дерпта:
 Осада Дерпта (1558) — осада и взятие Дерпта русскими войсками в ходе Ливонской войны
 Осада Дерпта (1656) — осада и взятие Дерпта русскими войсками в ходе русско-шведской войны 1656—1658
 Осада Дерпта (1657) — неудачная осада Дерпта шведской армией в ходе русско-шведской войны 1656—1658
 Осада Дерпта (1704) — осада и взятие Дерпта русскими войсками в ходе Великой Северной войны

См. также 
 Осада Юрьева